Paul Le Roux (né en 1972), informaticien et criminel australo-sud-africain ; 
Paul Le Roux (1850-1924), homme politique français.